La Tierra sin humanos puede referirse a:

 La Tierra sin humanos, especial de 2 horas del canal The History Channel.
 La Tierra sin humanos, la serie, serie de televisión basada en el programa anterior.